Hsien-hsia Ling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xianxia Ling (bergskedja), 
 Xianxia Ling (berg), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar